Ihme steht für:
 Ihme, linker Zufluss der Leine in der Region Hannover, Niedersachsen
 Ihme, an der Ihme gelegener Ursprungsort von Ihme-Roloven, Ortsteil der Stadt Ronnenberg, Region Hannover, Niedersachsen

Ihme ist der Familienname folgender Personen:
 Burkhard Ihme (* 1954), deutscher Comiczeichner
 Falko Ihme (* 1940), deutscher Industriekaufmann, Wirtschaftsinformatiker und Hochschullehrer
 Friedrich Ihme (1834–1915), elsässischer, lutherischer Pfarrer
 Hans-Martin Ihme (1934–2010), deutscher Physiker und bildender Künstler

IHME ist Abkürzung von
 Institute for Health Metrics and Evaluation, ein Forschungsinstitut, das an der University of Washington in Seattle auf dem Gebiet der globalen Gesundheitsstatistik und Wirkungsevaluierung arbeitet, siehe englische Wikipedia